Spojení písmen R a M může mít různé významy:

RM
 CL-RM – kód ISO 3166-2 pro Metropolitní region Santiago
 Real Madrid – španělský fotbalový klub
 RM-SYSTÉM – burza cenných papírů
 RealMedia – komprese videa od společnosti RealNetworks. Používá se k streamování videa po internetu.
 Říšská marka – platidlo nacistického Německa
 Regalis Maiestas – latinská zkratka pro královské veličenstvo
 Royal Marines – anglická zkratka pro Královskou námořní pěchotu
 Raketový motor
 Rulandské modré – odrůda vinné révy 
 Rap Monster – jihokorejský skladatel

rm
 rétorománština – dvojpísmenný ISO 639 kód pro jazyk
 rm (Unix) – Unixový příkaz pro mazání souborů